Городня — река в Смоленской области России и Могилёвской области Белоруссии, правый приток Вихры.

Длина реки — 45 км, площадь водосборного бассейна — 291 км². Исток — к востоку от деревни Николенка Могилёвской области. Направление течения — юго-восток. Устье у деревни Татарск Монастырщинского района.

Притоки: Ржавка (у неё приток Вешенка) — слева, Рязанка — слева, Лынья (Кадинка) — справа, Фроловка (у неё притоки Дунайка и Городчанка) — слева, Бехля — слева и другие безымянные.

Ссылки 
 

Притоки Вихры
Реки Могилёвской области
Реки Краснинского района Смоленской области
Реки Монастырщинского района
Пограничные реки